Vladimir Soloviov, avec ses transcriptions Solovev, Soloviev, Solovyov, Solovyev peut désigner :

 Vladimir Sergueïevitch Soloviev (1853-1900), philosophe et poète russe ;
  (1887-1941), metteur en scène russe et soviétique ;
 Vladimir Soloviov (né en 1946), cosmonaute soviétique de nationalité russe ;
 Vladimir Solovyov (né en 1942), journaliste et écrivain soviétique, devenu américain suite à son exil aux États-Unis d'Amérique ;
 Vladimir Soloviev (né en 1963), journaliste russe de télévision, membre du présidium et du Conseil Public du Congrès ;
  (1909-1968), acteur soviétique.